Santorum (ou Sanctrum) est un nom de famille qui vient du latin sanctorum : du saint, probablement le surnom d'un sacristain.

Patronyme
 Hermes Sanctorum-Vandevoorde (né en 1981, homme politique belge flamand,

Autres
 Les Acta Sanctorum (Actes des Saints) forment une considérable collection de volumes consacrés aux saints de l'Église catholique,
 Beyond Sanctorum est le deuxième album du groupe suédois de death metal Therion,
 La Docta Sanctorum Patrum est une décrétale, déclarée par le pape Jean XXII en 1323 ou 1324,
 La chapelle Saint-Laurent de Rome (chapelle San Lorenzo in Palatio), plus connue sous le nom de Sancta Sanctorum (Saint des Saints), est tout ce qui reste du palais du Latran médiéval.